Rahim Ouédraogo, een voetballer
Rahim (voornaam), een voornaam
Rahim (band), een muziekgroep